Aegon International Eastbourne 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu Aegon International Eastbourne rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2016 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 776 878 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Anglii